Teatry i festiwale teatralne w Lublinie są nieodłącznym elementem życia kulturalnego miasta. Lublin jest największym ośrodkiem naukowo-kulturalnym po wschodniej stronie Wisły, co przekłada się na liczne imprezy kulturalne organizowane przez społeczność studencką, a także imprezy organizowane przez władze samorządowe, w tym te związane z kandydowaniem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Teatralna przeszłość Lublina 
 Prywatny Teatr Muzyczny – zlikwidowany w 1952
 GONG 2 istniejący od 1961 do 1974, założony przez Andrzeja Rozhina w ACK Chatka Żaka w UMCS w Lublinie.

Lubelskie instytucje teatralne 
Najważniejszymi ośrodkami kulturotwórczymi, związanymi z twórczością sceniczną w Lublinie są:
 Teatr im. Juliusza Osterwy
 Teatr Stary w Lublinie (dawniej: Teatr Zimowy)
 Teatr Muzyczny
 Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
 Ośrodek Praktyk Teatralnych – Gardzienice
 Centrum Kultury
 Akademickie Centrum Kultury
 Teatr Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena
 Scena Plastyczna KUL – utworzona przez Leszka Mądzika
 Teatr Provisorium
 Lubelski Teatr Tańca
 Kompania „Teatr”
 Teatr Panopticum
 Teatr Widzenie
 Teatr ITP
 Teatr Pierwszego Kontaktu
 Centrum Projekt Pracovnia Maat
 Teatr Jasny
 Grupa Teatralna „Kolektyw”
 Teatr Enigmatic KUL
 Scena Prapremier InVitro
 Grupa Pantomimiczna MIMIKA
 Kabaret Ani Mru-Mru
 Kabaret PoMimochodem
 Grupa Teatralna Politechniki Lubelskiej Χάος

Najważniejsze Lubelskie Festiwale Teatralne 
 „Pleśń z oczu” – Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lublinie
 „Scena Młodych” – Festiwal Teatralny w Lublinie
 „Zwierciadła” – Spotkania Teatralne w  Lublinie
 „Sąsiedzi” – Festiwal Teatrów Europy Środkowej w Lublinie
 „Kontestacje” – Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny w Lublinie
 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Konfrontacje” w Lublinie
 Taniec Znaku – pierwszy w Polsce Teatr Internetowy, projekt Lubelskiego Teatru Maat,

Teatr w mediach 
W 2007 roku, Akademickie Radio Centrum w Lublinie, rozpoczęło emisję nowej jakościowo audycji kulturalnej „Sztukot”, która skupia się wyłącznie na działaniach teatralnych w Lublinie, redaktorami audycji są studenci UMCS.

Zobacz też 
 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
 Noc Kultury
 zabytki Lublina

Linki zewnętrzne

Przypisy 

 *
Lublin
 *